Lorente es un apellido de origen español que hace referencia a varios artículos:

Personas
 Alejandra Lorente, actriz española;
 Eduardo Lorente, nadador español;
 Fedra Lorente, actriz española;
 Francisco Lorente Roldán, pintor español;
 Germán Lorente, director de cine español;
 Joaquín Lorente, publicista español;
 Lola Lorente, historietista española;
 Mariano Lorente, médico español;
 Miguel Lorente Acosta, médico español;
 Mónica Lorente, política española;
 Patricio Lorente, académico argentino;
 Rafael Lorente de No, investigador español;
 Rafael Lorente Escudero, arquitecto uruguayo;
 Rafael Lorente Mourelle, arquitecto uruguayo, hijo del anterior;
 Santiago Lorente Gálvez, futbolista español;
 Sebastián Lorente, médico y teólogo español, activo en el Perú;
 Tirso Lorente, entrenador de baloncesto español;
 Vicente Alfonso Lorente, científico español.

Lugares
 Pozo-Lorente, municipio español en la provincia de Albacete.